

Бетлегем — місто, штат Коннектикут
 Бетлегем — місто, штат Джорджія
 Бетлегем — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бетлегем — місто, штат Нью-Йорк
 Бетлегем — місто, штат Пенсільванія
 Бетлегем Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Бетлегем Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсильванія
 Бетлегем — селище, штат Західна Вірджинія
 Бетлегем — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Бетлегем — переписна місцевість в окрузі Александер, штат Північна Кароліна